En , 
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Pątnów, village du powiat de Legnica.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Pątnów, gmina rurale du powiat de Wieluń,
 Pątnów, village et siège de la gmina précédente.